Krasny Kut (), der Name russischer Orte:

 Krasny Kut (Saratow), Stadt in der Oblast Saratow
 Krasny Kut (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Krasny Kut (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Krasny Kut (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Krasny Kut (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Krasny Kut (Kamenolomni), Weiler im Rajon Kamenolomni, Oblast Rostow
 Krasny Kut (Wesjoly), Dorf im Rajon Wesjoly, Oblast Rostow

Siehe auch:
 Flugplatz Krasny Kut
 Krasnyj Kut (Begriffsklärung)